Gray (en anglais américain : gris) peut se rapporter à :

Nom de famille 

 Aaron Gray (1984-), joueur américain de basket-ball ;
 Adeline Gray (1991-), lutteuse américaine ;
 Adeline Gray (1916-1975), parachutiste américaine ;
 Alasdair Gray (1934-2019), romancier, poète, dramaturge et peintre écossais ;
 
 Alfred Gray (1939-1998), mathématicien américain ;
 Alida Gray (née en 1977), pratiquante de MMA américaine ;
 Allan Gray (1902-1973), pseudonyme de Jósef Żmigród, compositeur de musique de film polonais ;
 Allisha Gray (née en 1995), basketteuse américaine ;
 Asa Gray (1810-1888), botaniste américain ;
 Andrew Gray (1847-1925), physicien et mathématicien écossais, assistant de William Thomson (Lord Kelvin) ; 
 Bradley Rust Gray (1971-), réalisateur américain ; 
 Bruce Gray (1936-2017), acteur canadien ;
 Caroline Agnes Gray (1848-1927), hôtesse anglaise et propriétaire du Freeman's Journal ;
 Catriona Gray (1994-), présentatrice de télévision et mannequin philippino-australienne, Miss Philippines et Miss Univers 2018 ;
 Charles Gray (1928-2000), acteur britannique ;
 Charles W. Gray (né en 1949), acteur américain ;
 Charlie Gray (1809-1861), explorateur écossais ;
 Chelsea Gray (né en 1992), basketteuse américaine ;
 Chris Gray (1960-), joueur écossais de rugby à XV ;
 Christopher Gray (1989-), catcheur canadien ;
 Conan Gray (1998-), artiste d'indie pop, auteur-compositeur-interprète et youtubeur américain ;
 Claudia Gray (1970-), écrivain américain de science-fiction et de fantasy ;
 Coleen Gray (1922-2015), actrice américaine ;
 Cyd Gray (né en 1976), footballeur trinidadien ;
 Darryl L. Gray (né en 1946), homme politique québécois ;
 
 Dobie Gray (1940-2011), chanteur américain ;
 Dougie Gray (1905-1972), footballeur écossais ;
 Ed Gray (né en 1975), basketteur américain ;
 Edward Whitaker Gray (1748-1806), botaniste britannique ;
 Eileen Gray (1878-1976), architecte et designer britannique ;
 Elisha Gray (1835-1901), inventeur américain ;
 Emily Gray (née en 1991), nageuse handisport sud-africaine ;
 Erin Gray (née en 1950), actrice américaine ;
 Eve Gray (1900-1983), actrice britannique ;
 Felix Gary Gray (né en 1969), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Frances Gray (1861-1935), directrice d'école britannique ;
 Frank Gray (1954-), footballeur écossais ;
 Frank Gray (1887-1969), physicien et chercheur américain, connu pour le code de Gray ;
 George Robert Gray (1808-1872), zoologiste et auteur britannique ;
 George William Gray (1926-2013), chimiste britannique ;
 Gilda Gray (1901-1959), actrice américaine ;
 Glen Gray (1906-1963), saxophoniste, chef d'orchestre et compositeur de jazz américain ;
 Gordon Gray (1909-1982), homme politique américain ;
 Gustave Le Gray (1820-1884), photographe français ;
 Harold Gray (1894-1964), auteur de bande dessinée américain ;
 Henry Gray (1825-1861), anatomiste et chirurgien ;
 Herb Gray (1931-2014), homme politique canadien ;
 
 Jamie Gray Hyder (née en 1985), actrice américaine ;
 Jamie Lynn Gray (née en 1984), tireuse sportive américaine ;
 Jeff Gray (né en 1981) est un joueur de baseball américain ;
 Jeremy Gray (né en 1947), mathématicien anglais ;
 John Edward Gray (1800-1875), zoologiste britannique, frère aîné de George Robert Gray ;
 John Gray (né en 1951), écrivain américain ;
 John Hamilton Gray (1811-1887), homme politique canadien (prince-édouardien) ;
 John Hamilton Gray (1814-1889), homme politique canadien (néo-brunswickois) ;
 John P. Gray (1825-1886), psychiatre américain ;
 Jonathan, dit « Jonny » Gray (né en 1994), joueur écossais de rugby à XV, frère de Richie ;
 Joseph Gray (né en 1984), athlète américain ;
 Julian Gray (né en 1979), footballeur anglais ;
 Justin Gray (né en 1984), joueur américain de basket-ball ;
 Justin Gray, scénariste de comics américain ;
 Ken Gray (1938-1992), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 King D. Gray (1886-1938), directeur de la photographie américain ;
 Linda Gray (née en 1940), actrice, réalisatrice et productrice américaine ;
 Loren Gray (2002-), chanteuse et vidéaste américaine ;
 Lorna Gray (1917-2017), actrice américaine ;
 Louis Gray (1905-1965), radiobiologiste anglais ;
 Mackenzie Gray (né en 1957), acteur canadien ;
 Maria Emma Gray (1787-1876), illustratrice, conchyliologiste et phycologue britannique, épouse de John Edward Gray ;
 Marie Gray (née en 1963), écrivaine québécoise ;
 Marion Gray (1902–1979), mathématicienne écossaise ;
 Martin Gray (1922-2016), écrivain francophone d'origine polonaise ;
 Mary Gray (née en 1939), mathématicienne américaine.
 Mike Gray (1935-2013), auteur, scénariste, producteur et réalisateur américain ;
 Nadia Gray (1923-1994), actrice naturalisée française d'origine roumaine ;
 Patrick Gray (1916-2005), directeur du FBI en 1972-1973 ;
 Paul Gray (1972-2010), musicien américain ;
 Peter S. Gray (1957-), cavalier bermudien de concours complet ;
 RaiQuan Gray (1999-), joueur de basket-ball américain ;
 Reginald Gray (1930-2013), portraitiste irlandais ;
 Richard, dit « Richie » Gray, joueur écossais de rugby à XV, frère de Jonny ;
 
 Rocky Gray (né en 1974), batteur du groupe Evanescence ;
 Samuel Frederick Gray (1766-1828), pharmacologiste et botaniste britannique, père de George Robert et de John Edward Gray ;
 
 Spalding Gray (1941-2004), acteur américain ;
 Stephen Gray (1666-1736), astronome et physicien anglais ;
 Steven Gray (né en 1989), basketteur américain ;
 Stuart Gray (1963-), joueur américain de basket-ball ;
 Sue Gray ou Susan Gray (1957-), haute fonctionnaire britannique ;
 Talalelei Gray (né en 1990), joueur australien de rugby à XV ;
 Tayvon Gray (né en 2002), footballeur américain de soccer ;
 Thomas Gray (1716-1771), poète britannique ;
 Thomas Lomar Gray (1850-1908), ingénieur britannique ;
 
 Vincent C. Gray (né en 1942), homme politique américain ;
 Wardell Gray (1921-1955), saxophoniste de jazz américain ;
 William Gray (v. 1790-1849), explorateur britannique ;
 William S. Gray (1896-1946), monteur américain.

Pseudonyme 

 Félix Boutboul (né en 1958), connu sous le pseudonyme de Félix Gray, chanteur et auteur-compositeur français ;
 Macy Gray (née en 1967), chanteuse et actrice américaine ;
 Gray (Lee Seong-hwa, 1986-), chanteur et producteur sud-coréen.

Science et techniques 
 Le crabier de Gray est un oiseau.
 Le gray est une unité de mesure de dose de radiation absorbée ou d'énergie massique. Elle fait partie du Système international (SI). Voir à ce sujet Louis Gray. Le symbole du Gray est Gy. 
 Le code Gray, un système de numération binaire pour lequel deux valeurs successives diffèrent seulement d'un bit.
 Gray ou Grey est le nom de l'une des 17 couleurs du Web standards, correspondant à une nuance de gris (valeur hexadécimale #808080). Il existe des variantes : DarkGray, DimGray, SlateGray, DarkSlateGray, LightSlateGray.
 (236616) Gray, astéroïde.

Toponyme

France 
 Gray est une commune du département de la Haute-Saône
 Gray-la-Ville est une commune du département de la Haute-Saône voisine de Gray
 Arc-lès-Gray est une commune du département de la Haute-Saône voisine de Gray
 Autrey-lès-Gray est une commune du département de la Haute-Saône
 Chargey-lès-Gray est une commune du département de la Haute-Saône
 Sauvigney-lès-Gray est une commune du département de la Haute-Saône

Canada 
 Gray River est un village de Terre-Neuve.

États-Unis 
 Gray, ville située en Géorgie ;
 Gray, une ville du comté d'Audubon, en Iowa ;
 Gray, ville située dans le Maine ;
 Gray, une census-designated place (CDP) située en Louisiane ;
 Il existe deux  aux États-Unis.

Arts et culture 

 Gray's Anatomy est un livre médical de référence.
 Le Portrait de Dorian Gray, roman d'Oscar Wilde.
 , album de plusieurs groupes.
 The Gray Race, album du groupe Bad Religion.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme anglais
Patronyme écossais
Patronyme français